Unter der Bezeichnung Ökumenische Versammlung werden verschiedene Treffen innerhalb des Konziliaren Prozesses der christlichen Kirchen zusammengefasst. Ökumenische Versammlungen sind zum Beispiel:

 die Europäischen Ökumenischen Versammlungen
 die Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in der DDR 1988 / 89 in Dresden
 die Ökumenische Weltversammlung zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 1990 in Seoul
 die Charta Oecumenica 2001
und andere.